Andreas Beck (1965) német rendező, a bécsi Schauspielhaus igazgatója
 Andreas Beck (1986) német teniszező
 Andreas Beck (1987) német labdarúgó